|... - н.в. Дукла Тренчин]] 
 | Драфт НХЛ            = не выбирался
 | Карьера              = 1999—
 | Медали               = 
}}

Томаш Староста (; 20 мая 1981, Тренчин, Чехословакия) — словацкий хоккеист, защитник. Воспитанник клуба «Дукла Тренчин». В настоящее время является игроком братиславского «Слована», выступающего в КХЛ.

Карьера 
Томаш Староста начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе родного клуба «Дукла Тренчин», выступая до этого за его фарм-клуб. В «Дукле» Томаш выступал до 2004 года, после чего подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». В составе российского клуба за 6 лет Староста провёл 314 матчей, набрав 72 (16+56) очка. 18 августа 2010 года Томаш заключил однолетнее соглашение с уфимским «Салаватом Юлаевым», с которым спустя год впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина.

22 июня 2011 года Староста подписал контракт с Ханты-Мансийской «Югрой».

Международная 
В составе сборной Словакии Томаш Староста принимал участие в юниорском чемпионате мира 1999 года, а также в чемпионатах мира среди молодёжи 2000 и 2001 годов. На взрослом уровне на счету Томаша четыре мировых первенства (2007, 2008, 2010, 2012), на которых он провёл 27 матчей, сделав 3 результативные передачи.

Достижения 
 Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 1999.
 Чемпион Словакии 2004.
 Обладатель Кубка Гагарина 2011.
 Серебряный призёр Чемпионата мира 2012.

Статистика выступлений в Чемпионате Словакии

Статистика выступлений в Чемпионате России

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте global-sport.ru

Хоккейные защитники
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки ХК «Дукла» Сеница
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Слован» Братислава